ST Волос Вероники () — двойная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 4856 световых лет (около 1489 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11,84m до +10,91m.

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры* (RRAB) спектрального класса F2-F8, или F5, или F5,5. Масса — около 2,34 солнечных, радиус — около 6,478 солнечных, светимость — около 43,801 солнечных. Эффективная температура — около 6597 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 21,55 юпитерианских. Удалён на 1,986 а.е..

Примечания